{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпионат Великобритании
|-
|align = "center" | Блэкпул, Англия
|-
|align = "center" | 26 ноября — 3 декабря 1977
|-
|align = "center" | Blackpool Tower Circus
|-
| Призовой фонд — GB£ 7 000
|-
| Победитель — £ 2 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Финальный матч
|-
| Чемпион — Пэтси Фэйган|-
| Финалист — Дуг Маунтджой
|-
|}Чемпионат Великобритании по снукеру 1977 () — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проходил с 26 ноября по 3 декабря 1977 года в Блэкпуле, Англия. Победителем турнира стал Пэтси Фэйган, выигравший в финале у Дуга Маунтджоя со счётом 12:9.

Это был первый розыгрыш чемпионата Великобритании в истории снукера.

 Призовой фонд 

 Победитель: £ 2 000
 Общий призовой фонд: £ 7 000

 Примечательные факты 

 Первому победителю турнира, Пэтси Фэйгану, трофей чемпионата Британии вручил 15-кратный чемпион мира по снукеру Джо Дэвис.
 Первым спонсором турнира стала компания Super Crystalate.
 Майк Уоттерсон, организовавший чемпионат мира по снукеру в Крусибле, также стал организатором и первого чемпионата Британии. Место для проведения соревнования — город Блэкпул — было выбрано неслучайно, поскольку в 50-х именно там проводились чемпионаты мира. Однако ожидания Уоттерсона не оправдались — интереса к матчам этого турнира у зрителей не было, и очень мало людей приходили смотреть за игрой профессионалов. Поэтому на следующий год турнир перенесли в Престон.
 Канал BBC транслировал финал турнира.
 Победитель турнира, Пэтси Фэйган, к тому времени был профессионалом менее года.

 Результаты 

 Предварительный раунд 

Матчи из 9 фреймов

 Крис Росс 5:4 Джек Карнем  
 Пэтси Фэйган 5:1 Джейки Ри  
 Джим Мидоукрофт 5:4 Пэт Хулихэн  
 Дуг Маунтджой 5:2 Рой Эндрюарта  
 Вилли Торн 5:4 Бернард Беннетт  
 Дэвид Тейлор 5:4 Дэвид Гривз  
 Джон Даннинг 5''':4 Морис Паркин

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1977 год в снукере